— японский политический и государственный деятель, военный. 3-й и 9-й премьер-министр Японии (24 декабря 1889 — 6 мая 1891, 8 ноября 1898 — 19 октября 1900). Генерал Императорской армии Японии, маршал, председатель Генерального штаба армии (1878—1882, 1884—1885, 1904—1905). Участник гражданской войны Босин (1868—1869), Сацумского восстания (1877), японо-китайской (1894—1895) и русско-японской (1904—1905) войн. Министр армии (1873—1878), министр внутренних дел (1883—1890), 4-й министр юстиции (1892—1893), 5-й, 9-й и 11-й председатель Тайного совета (1893—1894, 1900—1903, 1909—1922). Гэнро. Лауреат британского Ордена заслуг. Знаток японской поэзии и японского садоводства. За свой вклад в формирование современных вооружённых сил Японии получил прозвище — «отец японской армии». Псевдоним — .

Жизнеописание

Молодые годы 
Ямагата Аритомо родился 14 июня 1838 года в городе Хаги автономного удела Тёсю. Его отец Ямагата Аритоси происходил из незнатных самураев и занимался обслуживанием амбаров.

В юности Ямагата учился в частной школе  под руководством Ёсиды Сёина. Юноша находился под влиянием общественного антиправительственного движения «Да здравствует Император, долой варваров!» и принимал участие во всех военных мероприятиях княжества Тёсю, нацеленных на свержение сёгуната Токугава. За свои управленческие таланты Ямагата получил должность командующего ополчения княжества.

После реставрации Мэйдзи в 1868 году в Японии вспыхнула гражданская война, в которой Ямагата выступил на стороне новообразованного императорского правительства. В качестве генерала правительственных войск он командовал военными операциями в регионе Хокурикудо, а также возглавил карательный поход против княжеств провинций Этиго, Дэва и Муцу, членов Северного союза.

В 1869 году правительство отправило Ямагата на стажировку в Европу, где он занимался изучением организации вооруженных сил европейских стран. Через год молодой офицер вернулся на родину, получил назначение на должность младшего, а впоследствии старшего вице-министра войны. Вместе с Сайго Такамори Ямагата сформировал императорскую гвардию, основу будущей Императорской армии Японии, а также принимал участие в упразднении княжеств в 1871 году. Вслед за Омурой Масудзиро он планировал создание общенациональных вооруженных сил, которые формировались бы без учета сословной принадлежности, на основе общей воинской повинности. В 1873 году Ямагата добился публикации указа о введении этой повинности, отменив тем самым традиционные самурайские войска и заложив фундамент новейших вооруженных сил Японии.

Министр 
В 1873 году Ямагата был назначен на должности министра армии и императорского советника. Участвовал в подавлении многочисленных крестьянских и самурайских антиправительственных восстаний, что вспыхивали в течение 1870-х годов. В 1878 году, после пацификации сацумских повстанцев, Ямагата основал по прусским лекалам независимый от министерства Генеральный штаб вооруженных сил, превращенный в 1889 году в Генштаб армии. Он возглавлял его трижды: в 1878—1882, 1884—1885, 1904—1905 годах.

В 1878 году Ямагата опубликовал  , на основе которого составил в 1882 году Императорский рескрипт для военных. Этот документ устанавливал новый кодекс чести для японских солдат и офицеров и провозглашал армию и флот страны защитниками божественной монархии. Он действовал до 1945 года.

В 1870-х годах Ямагата выступал против . Он настаивал на эволюционных, а не революционных изменениях и поддерживал идею создания конституции. Так, в 1881 году Ямагата сговорился с Ито Хиробуми и Ивакурой Томоми и добился отставки либеральной группы Окумы Сигэнобу из правительства, благодаря чему правительство смогло составить основной закон Японии по консервативным прусским образцам.

В 1882 году Ямагата получил назначение на должность председателя , а в следующем году стал министром внутренних дел. Продолжая подавлять выступления сторонников движения за свободу и народные права, он ввёл новую систему контроля за регионами, в которых землевладельцами могли становиться люди исключительно с хорошей репутацией. В 1888 году Ямагата способствовал утверждению новой системы муниципалитетов Японии, по которой все населённые пункты страны делились на города, посёлки и сёла, а в 1890 году присоединился к административной реформе, которая поделила префектуры на уезды. В 1884 году министр был награждён титулом графа и приравнен к титулованной аристократии. В 1890 году его повысили до звания генерала армии, а в 1898 году удостоили званием маршала.

Премьер 

В 1889 году Ямагата стал премьер-министром Японии и сформировал свой первый кабинет. На первой сессии парламента, которая состоялась в 1890, он настаивал на наращивании военной мощи, противостоял Народной партии, которая требовала установления системы выходных, и сумел обезвредить оппозиционеров из Либеральной партии. В 1891 кабинет Ямагата вышел всём составом в отставку. В том же году за заслуги перед государством император присвоил ему звание гэнро, что давало ему широкие политические полномочия.

Во время японско-китайской войны 1894—1895 годов Ямагата был назначен командующим первой армии и уехал на фронт, однако из-за болезни вскоре вернулся домой. После войны он продолжал настаивать на увеличении обороноспособности Японии, ставя в пример незащищённый Китай, который стал жертвой колонизации европейских государств.

Во второй половине 1890-х годов Ямагата пытался сдержать фрагментацию японского политикума и государственного аппарата по партийной принадлежности. С этой целью он сформировал собственную большую политическую группу в парламенте, недовольную сотрудничеством ханских фракций правительства с политическими партиями. Эта группа состояла из государственных служащих, депутатов верхней палаты и военных. Генерал выступал против идеи создания многопартийной системы, которую поддерживал гэнро Ито Хиробуми, и ратовал за создание упрощённой двухпартийной системы.

В 1898 году, после развала первого кабинета Окумы, Ямагата вновь занял пост премьер-министра страны и сформировал свой второй кабинет. При поддержке Конституционной партии в парламенте, он повысил налог на землю, доходы от которого должны были пойти на наращивание мощи вооруженных сил страны, и внёс поправки в законодательство, которые сделали невозможным приём на государственную службу членов политических партий. Кроме этого, Ямагата расширил полномочия Тайного совета императора и провёл через парламент закон, по которому ключевые должности в военных структурах могли занимать только действительные военные. В его правление также было принято положение о правопорядке и полиции, направленное на подавление антиправительственных выступлений рабочих и крестьян. Во внешней политике Ямагата стремился поддерживать авторитет Японии на уровне передовых европейских государств, поэтому в 1900 году, во время вспышки Боксёрского восстания в Китае, он прислал на помощь европейским войскам японские армейские контингенты. Они приняли активное участие в Международной Освободительной Экспедиции, а Япония стала одной из учредительниц Альянса восьми держав. 14 августа 1900 г. войска Международной Освободительной Экспедиции, под командованием генерала Н. П. Линевича, штурмовали Пекин и овладели китайской столицей. 

После создания Ито Хиробуми Общества друзей конституционного правительства, - Ямагата рекомендовал его кандидатуру в качестве своего преемника, а сам 19 октября 1900 г. ушёл в отставку. С 1901 года Ямагата выполнял роль «серого кардинала» в первом правительстве Кацуры Таро, помогая ему. Он способствовал заключению англо-японского союза, направленному на сдерживание российской экспансии в Азии.

Последние годы 
Во время Русско-японской войны 1904—1905 годов Ямагата находился на посту главы Генерального штаба армии и был генеральным инспектором, ответственным за снабжение и коммуникации в Генеральном штабе вооруженных сил Японии. В 1907 году за заслуги ему пожаловали высокий дворянский титул герцога. После войны генерал занимался разработкой оборонной доктрины Японской империи, которая способствовала наращиванию боеспособности страны и повышению роли армии в политической жизни.

В 1909 году, в результате убийства Ито Хиробуми, Ямагата временно усилил своё влияние на вооружённые силы, внутреннюю и внешнюю политику. В апреле 1918 года маршал провёл переговоры с сибирским политиком и дипломатом С. В. Востротиным. В июне 1918 г. состоялась его 2-я поездка Востротина в Японию, после которой «японская интервенция в Сибирь была решена». 

На фоне роста демократического движения и усиления роли партий в политической жизни Японии, маршал стал терять контроль над ситуацией в стране. Особый удар по нему нанесли рисовые бунты 1918 года, вызванные расстройством японской экономики после Первой мировой войны. Ямагата был вынужден признать Хару Такаси лидером Общества друзей конституционного правительства и допустил представителей политических партий к формированию кабинета министров. В 1921 году он потерпел поражение в дебатах вокруг выбора невесты наследного принца Хирохито. Эти события подорвали силы пожилого генерала. Он умер 1 февраля 1922 года в Токио, в 83-летнем возрасте. Похороны Ямагаты были проведены на самом высоком уровне за государственный счёт.

Награды 
 Орден Хризантемы (3 июня 1902)> 
 Цепь ордена Хризантемы (1 апреля 1906)
 Орден Цветов павловнии (5 августа 1895)
 Орден Восходящего солнца 1 степени (2 ноября 1877)
 Орден Золотого коршуна 1 (1 апреля 1906)
 Орден Золотого коршуна 2 (5 августа 1895)
 Медаль за участие в японо-китайской войне (18 ноября 1895)
 Медаль за участие в подавлении боксёрского восстания (10 мая 1902)
 Медаль за участие в русско-японской войне (1 апреля 1906)
 Медаль за кампанию 1914—1915 годов (1 апреля 1916)
 Медаль в память аннексии Кореи (1 августа 1912)
 Памятная медаль в честь восшествия на престол императора Тайсё (10 ноября 1915)
 Медаль Почёта с жёлтой лентой  (8 апреля 1891)
 Великий офицер ордена почётного легиона (15 июня 1880)
 Кавалер Большого креста ордена Короны (22 декабря 1886)
 Кавалер Большого креста Ордена Христа (25 августа 1887)
 Кавалер Большого креста Ордена Святых Маврикия и Лазаря (30 октября 1889)
 Кавалер Ордена Белого орла (30 октября 1889)
 Кавалер Большого креста ордена Красного орла (14 июня 1899)
 Кавалер Ордена Железной короны 1-й степени (22 ноября 1890)
 Кавалер Ордена Святого Александра Невского (28 октября 1896)
 Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (7 мая 1897)
 Кавалер Ордена Заслуг (5 апреля 1906)
 Кавалер Ордена Святых Михаила и Георгия (3 июля 1918)
 Кавалер Ордена Золотого Мерила (12 марта 1908)

Примечания

См. также 
 Протокол Лобанова — Ямагаты

Ссылки 
 
 
 
 Барышев Э. А. Роль князя Ямагата в подготовке русско-японского союза 1916 г.: за кулисами визита великого князя Георгия Михайловича в Японию

Министры внутренних дел Японии
Участники Японо-китайской войны (1894—1895)
Князья Японии
Маршалы армии (Япония)